Па́вел Степа́нов:
 Степанов, Павел Борисович (род. 1951) — советский кинооператор.
 Степанов, Павел Гаврилович (1863—?) — морской офицер, участник Русско-японской войны, Георгиевский кавалер
 Степанов, Павел Давидович (?—1871) — российский адмирал, участник Кавказских походов и Крымской войны.
 Степанов, Павел Дмитриевич (1898—1974) — археолог, этнограф, историк, доктор исторических наук, профессор.
 Степанов, Павел Евгеньевич (род. 1974) — российский игрок в мини-футбол.
 Степанов, Павел Иванович (1880—1947) — российский и советский учёный, специалист в области геологии угольных бассейнов, академик АН СССР.
 Степанов, Павел Михайлович — ректор НИМИ
 Степанов, Павел Павлович (род. 1927) — депутат Верховного Совета СССР IV созыва.
 Степанов, Павел Степанович (1901—1977) — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации.
 Степанов, Павел Тихонович (1839—1908) — русский зоолог.